Counterparts může být:

 Counterparts (album), album kanadské skupiny Rush
 Counterparts (skupina), kanadská hudební skupina